El nombre de Antonio Caballero puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Antonio Caballero de Barrera (1715-1796). Fraile agustino y misionero español en Perú.
 Antonio Caballero y Góngora (1723-1796). Prelado español que llegó a ser obispo de Córdoba, arzobispo metropolitano de Santa Fe de Bogotá, y virrey de Nueva Granada.
 Antonio Caballero y Fernández de Rodas (1816-1876). Militar español que luchó en la Primera Guerra Carlista y en la de Marruecos y llegó a ser capitán general de Cuba.
 Antonio Caballero Holguín (1945-2021). Escritor y periodista colombiano.
 Antonio Caballero Bravo (nacido en 1967). Boxeador español retirado.
 Antonio Cavallero -o Antonio Caballero en grafía moderna- (1728 - ca. 1822). Músico y maestro de capilla en Granada (España).